Жавинац може бити:
 Жавинац Велики, ненасељено острvo у Јадранском мору, Република Хрватска
 Жавинац Мали, ненасељено острво у Јадранском мору, Република Хрватска